Newport County může odkazovat k:
 Newport County (Rhode Island) – americký okres státu Rhode Island
 Newport County AFC – velšský fotbalový klub z města Newport